

Шатрово — село, Кюстендильська область

Шатрово — присілок, Великоустюзький район, Вологодська область
 Шатрово — селище, Гур'євський міський округ, Калінінградська область
 Шатрово — селище, Зеленоградський район, Калінінградська область
 Шатрово — село, Шатровський район, Курганська область